BTW peut faire référence à :
  ;
 by the way (en français, au fait ou à propos), un anglicisme utilisé dans le jargon Internet, selon la liste des abréviations en informatique ;
 Belasting op (over) de Toegevoegde Waarde, un terme néerlandais pour taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Afrique du Sud, aux Pays-Bas et en Belgique.